Obazoa (Brown et al., 2013)  é um clado irmão proposto de Amoebozoa (que juntos formam Amorphea ). Obazoa é composto por Breviatea, Apusomonadida e Opisthokonta, e exclui especificamente os Amoebozoa . O termo Obazoa é baseado na sigla da OBA para O pisthokonta, B reviatea e A pusomonadida .

A determinação da localização de Breviatea e Apusomonadida e suas propriedades é de interesse para o desenvolvimento dos opistocontes nos quais surgiram as principais linhagens de animais e fungos . As relações entre opistocontes, breviatos e apusomonas não foram resolvidas de forma conclusiva (em 2018), embora Breviatea seja geralmente inferido como a mais básica das três linhagens. As filogenias de RNA ribossomal geralmente não recuperam Obazoa como um clado (ver por exemplo:  ), provavelmente refletindo sua origem em um ancestral comum muito antigo, e poucos sinais filogenéticos permanecem em conjuntos de dados que consistem em um ou alguns genes.

Eucariontes